Hendrik I van Montfoort (1299) eerste burggraaf van Montfoort, ook wel De rode genoemd.
 Hendrik II van Montfoort (1338) derde burggraaf van Montfoort.
 Hendrik III van Montfoort (13??-1402) zesde burggraaf van Montfoort.
 Hendrik IV van Montfoort (14??-1459) achtste burggraaf van Montfoort.
 Hendrik V van Montfoort (1512-1555) ook bekend als Hendrik van Abbenbroek, was als regent burggraaf van Montfoort de elfde bezitter van de titel.